Zawody pucharu świata w biathlonie w Hochfilzen są drugimi w sezonie 2012/2013 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje są rozgrywane w dniach 7 grudnia – 9 grudnia. Rywalizacja odbędzie się w sprincie, biegu pościgowym oraz w sztafecie.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Biegi sprinterskie

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 107 zawodników. Zawody ukończyli wszystkie startujący biathloniści.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 106 zawodniczek. Zawody ukończyły wszystkie startujące biathlonistki.

Wyniki:

Biegi pościgowe

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodników. W zawodach nie wystartował  Serhij Sedniew.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. W zawodach nie wystartowały  Julija Dżima,  Wałentyna Semerenko,  Megan Imrie.

Wyniki:

Biegi sztafetowe

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 25 sztafet. Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły , , , , , , .

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszone zostały 22 sztafety. Zawodów nie ukończyła . Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły , , , , , , , .

Wyniki:

Bibliografia 
 Kalendarz i wyniki

Puchar Świata w biathlonie 2012/2013
2012 w Austrii